Светосла́в Обре́тенов Обре́тенов (; 25 ноября 1909, Провадия, Болгария — 16 мая 1955, София, Болгария) — болгарский композитор, хоровой дирижёр и общественный деятель. Народный артист НРБ.

Брат искусствоведа .

Биография 
В 1933 году окончил Государственную музыкальную академию в Софии. В 1952—1953 годах совершенствовался в Московской консерватории под руководством Юрия Шапорина. Был дирижёром самодеятельных хоров в Софии, композитором и пианистом в оперном театре в Русе и в драматическом театре в Варне, преподавал в Бяла-Слатине, Ямболе и Пловдиве, принимал участие в деятельности различных театров (с режиссёром ), писал музыку к спектаклям («Народная сцена», «Т-35», «Реалистичен театр» и других театров). В 1941—1942 годах возглавлял музыкальный отдел Радио и в 1943 году — театр в Варне. Руководил созданным им Государственным хором радио (первый в Болгарии профессиональный хор, позднее — Болгарская хоровая капелла); много гастролировал с этим коллективом. Член БКП с 1942 года.

Память 
 С 1955 года Болгарская хоровая капелла носит имя музыканта ().

Сочинения 
 опера «Гигант» / Грамада (незакончена, либретто )
 оперетта  / Пълна кофа доказателства
 оперетта  / Процесът в Пекин
 оратория «Партизаны» / Партизани (1952)
 кантата «Родина Димитрова» / Димитровска родина (на стихи Найдена Вылчева, a cappella, 1950)
 кантата «Запевай, наш отчий край» / Запей, наш бащин край (на стихи  , 1954)
 кантата «Пой, наш отчий край» для смешанного хора с чтецом / Запей, наш бащин край (на стихи  , 1954)
 кантата «Радость идёт» для тенора, смешанного хора и оркестра / Радост иде (1955)
 симфоническая поэма «Балканы поют гайдуцкую песню» / Балканът пее хайдушка песен (по балладе «Хаджи Димитр» Xристо Ботева, 1942)
 оркестровая увертюра «Георгий Димитров» / Георги Димитров (1945)
 вокально-инструментальная сюита  / На прощаване (на стихи Xристо Ботева)
 сюита «Борьба за мир» для голоса и инструментального ансамбля / Борба за мир (на стихи Найдена Вылчева, 1951)
 «Есть такая песня» для голоса соло / Има една песен
  / Три симфонични танца (1956)
  / Хороводна тема с вариации для скрипки с оркестром
 «Злоязычник» для голоса с оркестром / Злоезичник

Награды 
 1950 — Димитровская премия
 1952 — Димитровская премия
 1970 — Народный артист НРБ

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 392 — ISBN 5-85270-033-9
 Кръстев Венелин. Светослав Обретенов. — София, 1959 (2-е изд. — 1966). 
 Светослав Обретенов. Спомени, статии, писма, материали. (Съст. Д. Зенгинов). — София, 1970.

Примечания

Ссылки 
 Светослав Обретенов на Allmusic
 страница на сайте Союза болгарских композиторов

Выпускники Национальной музыкальной академии (София)
Композиторы оперетт
Оперные композиторы Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Коммунисты Болгарии